Стефан Лазаров Пейчев е български актьор.

Биография 
Роден е в Кюстендил на 3 март 1905 г. Завършва актьорска школа при Народния театър през 1927 г.

Работил е в Народния театър „Иван Вазов“ (1926–1947), „Софийския областен театър“ (1947–1948), Драматичния театър в Бургас (1948–1950), Музикалния театър (1950–1952), в СИФ (от 1952).

Член на СБФД (1979).

Има над 250 централни роли в театъра.

Телевизионен театър 
 Харолд и Мод (1978) (от Колин Хигинс, реж. Хачо Бояджиев) – главният градинар

Филмография

Външни препратки 
 

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Родени в Кюстендил
Починали в София
Хора с архиви в Централния държавен архив